Le tournoi de Mobile est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute du 3 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Françoise Dürr.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Mobile
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

Mobile
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en juin 1973